Клубный чемпионат мира по футболу 2011 () — 8-й розыгрыш ежегодного клубного футбольного турнира, проводимого ФИФА среди победителей главных континентальных турниров. Проходил с 8 по 18 декабря 2011 года в японских городах Тоёта и Иокогама. Победителем стал клуб, представляющий Европу — испанская «Барселона».

Участники

Стадионы 
Матчи клубного чемпионата мира 2011 проходили на двух стадионах Японии: Международный стадион Иокогама (Иокогама) и Стадион Тоёта (Тоёта).

Составы

Матчи 
17 ноября в Нагоя состоялась жеребьёвка для определения «позиций» трёх команд, играющих в четвертьфинальной стадии: Аль-Садд (АФК (Азия)), Эсперанс (КАФ (Африка)), и Монтеррей (КОНКАКАФ (Северная Америка)).

Если по окончании основного времени счёт в матче ничейный:
 Назначается дополнительное время (2 тайма по 15 минут). Если после окончания дополнительного времени счёт остаётся ничейным, назначается серия пенальти для выявления победителя матча.
 Для матчей за пятое и третье место дополнительное время не назначается, а сразу назначается серия пенальти для выявления победителя матча.

Время начала матчей указано JST (UTC+9)

1/8 финала

1/4 финала

Матч за 5-е место

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Итоги турнира

Итоговое положение

Награды

Ссылки 
 Клубный чемпионат мира 2011 на сайте ФИФА  
 Расписание матчей 
  матчи на goalzz.com 

2011
2011 год в футболе
Декабрь 2011 года
Спорт в Японии в 2011 году
Международные соревнования по футболу в Японии
Международные спортивные соревнования в Иокогаме
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2011 году